Павел Граббе: Граббе, Павел Михайлович (1875 — после 1939) — офицер Кавалергардского полка, Звенигородский уездный предводитель дворянства в 1911—1915 гг. 
 Граббе, Павел Христофорович (1789—1875) — русский генерал от кавалерии, участник войн с Наполеоном и Кавказских походов.